Gaillac bezeichnet

 eine Stadt im Südwesten Frankreichs, siehe Gaillac
 ein Weinbaugebiet bzw. den Wein aus der Gegend um die Stadt Gaillac, siehe Gaillac (Weinbaugebiet)
 eine französische Gemeinde im Département Aveyron, siehe Gaillac-d’Aveyron
 eine französische Gemeinde im Département Haute-Garonne, siehe Gaillac-Toulza